

Objet 
 Emiliani (Stradivarius)

Patronyme 

 Sabine Emiliani, monteuse française ;
Valentina Emiliani, physicienne et directrice de recherche italienne spécialiste de l'optogénétique.

Voir aussi